6-й Чемпионат Азии по волейболу среди мужчин прошёл с 11 по 18 августа 1991 года в Перте (Австралия) с участием 15 национальных сборных команд. Чемпионский титул в 4-й раз в своей истории выиграла сборная Японии.

Команды-участницы 
Австралия, Западное Самоа, Индия, Индонезия, Иран, КНДР, Китай, Новая Зеландия, ОАЭ, Пакистан, Саудовская Аравия, Таиланд, Тайвань, Южная Корея, Япония.

Система проведения чемпионата 
15 команд-участниц на первом этапе разбиты на четыре группы. 8 команд (по две лучшие из групп) выходят во второй этап, где образуют две группы. Учитываются результаты игр команд между собой на первом этапе. По две лучшие команды из групп второго этапа выходят в полуфинал и далее определяют призёров первенства. Итоговые 5—8-е места по такой же системе разыгрывают команды, занявшие в группах второго этапа 3—4-е места.

Итоговые 9—12 и 13—15 места по подобной системе разыгрывают команды, занявшие в группах предварительного этапа соответственно 3 и 4 места.

Первый этап

Группа А 

 11 августа: Австралия — Новая Зеландия 3:1 (15:3, 15:9, 3:15, 15:10).
 12 августа: Австралия — Тайвань 3:-.
 13 августа: Тайвань — Новая Зеландия 3:0 (15:6, 15:5, 15:3).

Группа В 

 11 августа: Таиланд — ОАЭ 3:1 (15:9, 13:15, 15:7, 15:5); Южная Корея — Иран 3:0 (15:6, 15:6, 17:15).
 12 августа: Южная Корея — Таиланд 3:0 (15:0, 15:3, 15:7); Иран — ОАЭ 3:0 (15:4, 15:6, 15:8).
 13 августа: Иран — Таиланд 3:0 (15:9, 15:7, 15:12); Южная Корея — ОАЭ 3:0 (15:2, 15:5, 15:2).

Группа С 

 11 августа: Япония — Индонезия 3:0; Индия — Саудовская Аравия 3:0 (15:-, 15:5, 16:14).
 12 августа: Япония — Индия 3:0 (15:3, 15:10, 15:-); Индонезия — Саудовская Аравия 3:1 (15:7, 15:17, 15:9, 15:13).
 13 августа: Индонезия — Индия 3:1 (15:13, 11:15, 15:9, 15:10); Япония — Саудовская Аравия 3:0 (15:1, 15:8, 15:3).

Группа D 

 11 августа: КНДР — Западное Самоа 3:0 (15:8, 15:7, 15:4); Китай — Пакистан 3:0 (15:3, 15:6, 15:2).
 12 августа: Китай — Западное Самоа 3:0 (15:4, 15:0, 15:0); Пакистан — КНДР 3:2.
 13 августа: Пакистан — Западное Самоа 3:0 (15:5, 15:0, 15:2); Китай — КНДР 3:0 (15:2, 15:2, 15:8).

Второй этап (за 1—8 места) 
Курсивом выделены результаты матчей первого этапа, пошедшие в зачёт второго

Группа Е 

 14 августа: Япония — Тайвань 3:0; Австралия — Индонезия 3:0 (15:7, 15:3, 15:13).
 15 августа: Тайвань — Индонезия 3:2; Япония — Австралия 3:0 (15:11, 16:14, 15:10).

Группа F 

 14 августа: Южная Корея — Пакистан 3:0 (15:4, 15:3, 15:7); Китай — Иран 3:0 (15:11, 15:4, 15:4).
 15 августа: Пакистан — Иран 3:2 (16:14, 5:15, 15:11, 13:15, 15:10); Южная Корея — Китай 3:2 (16:17, 15:9, 15:1, 13:15, 15:-).

Плей-офф

Полуфинал за 1—4 места 
17 августа
 Южная Корея — Австралия 3:0 (15:2, 17:16, 15:11)
 Япония — Китай 3:1 (15:7, 15:7, 5:15, 15:4).

Полуфинал за 5—8 места 
17 августа
 Тайвань — Иран 3:-
 Индонезия — Пакистан 3:-

Полуфинал за 9—12 места 
14 августа
 Индия — Новая Зеландия 3:0 (15:5, 15:11, 15:5).
 Таиланд — КНДР 3:2 (4:15, 8:15, 15:13, 15:1, 15:10).

Полуфинал за 13—15 места 
14 августа
 ОАЭ — Западное Самоа 3:0 (15:3, 15:4, 15:5).

Матч за 13-е место 
15 августа
 Саудовская Аравия — ОАЭ 3:1 (15:6,15:12, 13:15, 15:11).

Матч за 11-е место 
15 августа
 КНДР — Новая Зеландия 3:2 (9:15, 10:15, 15:10, 15:13, 15:6).

Матч за 9-е место 
15 августа
 Таиланд — Индия 3:2 (15:4, 15:13, 9:15, 4:15, 15:11).

Матч за 7-е место 
18 августа
 Иран — Пакистан 3:2 (12:15, 10:15, 15:12, 15:11, 15:12).

Матч за 5-е место 
18 августа
 Тайвань — Индонезия 3:1 (6:15, 15:11, 15:6, 15:13).

Матч за 3-е место 
18 августа
 Китай — Австралия 3:0 (15:11, 15:2, 15:9).

Финал 
18 августа
 Япония — Южная Корея 3:2 (10:15, 16:14, 15:13, 10:15, 15:8).

Итоги

Положение команд

Ссылки и источники 
 Архив волейбольных результатов

Чемпионаты Азии по волейболу среди мужчин
1991 год в волейболе
Август 1991 года
Спорт в Австралии в 1991 году
Международные спортивные соревнования в Перте (Австралия)
Чемпионаты Азии в 1991 году
Международные соревнования по волейболу в Австралии